Ženská čtyřhra BGL Luxembourg Open 2021 probíhala na přelomu první a druhé poloviny září 2021. Do deblové soutěže lucemburského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. V roce 2020 se turnaj pro pandemii covidu-19 nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl americký pár teenagerek Coco Gauffová a Caty McNallyová, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nenasazený pár Belgičanek Greet Minnenová a Alison Van Uytvancková, který ve finále zdolal novozélandsko-belgickou dvojici Erin Routliffeovou a Kimberley Zimmermannová po dvousetovém průběhu 6–3, 6–3. Obě šampionky, které tvoří pár v i osobním životě, si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou deblovou trofej, když navázaly na tři roky starý triumf právě z Lucemburku. Minnenová i Van Uytvancková vybjovaly své druhé deblové tituly.

Nasazení párů 
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (semifinále)
  Lidzija Marozavová /  Andreea Mituová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2021